James Ripley ist der Name folgender Personen:

* James Wheelock Ripley (1786–1835), US-amerikanischer Politiker
 James Wolfe Ripley (1794–1870), US-amerikanischer Armeeoffizier